Мегино-Алдан () — село в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр и единственный населённый пункт Мегино-Алданского наслега.

География 
Село находится в восточной части Якутии, в пределах Центральноякутской низменности, на левом берегу реки Алдан и расстоянии примерно 46 километров (по прямой) к западу от посёлка Хандыга, административного центра района. К югу от населённого пункта проходит федеральная автотрасса «Колыма».
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца составляет −58 — −60 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца — 30 — 35 °C.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48 %, женщины — соответственно 52 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 96 % из 1075 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из четырнадцати улиц.

Примечания 

Населённые пункты Томпонского улуса